Miejscowości we Francji:
 Rochelle – miejscowość i gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie Haute-Saône
Miejscowości w USA:
 Rochelle – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wilcox
 Rochelle – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle